Rijsbergen, dorp in de Nederlandse provincie Noord-Brabant
 het voormalige landhuis, jeugdherberg en hotel Rijsbergen op Schiermonnikoog dat in 2019 werd omgedoopt naar Klooster Schiermonnikoog
 Wim Rijsbergen, Nederlands voetballer en voetbaltrainer